Fernandel – attore francese
 Fernandel – casa editrice
 9346 Fernandel – asteroide della fascia principale